David Macovei "Nemțeanul" () este un cleric ortodox de Stil Vechi , care îndeplinește în prezent funcția de episcop-vicar al Mitropoliei Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România.

Înainte de a fi înscăunat episcop al Eparhiei Neamțului, arhimandritul David Macovei a fost rânduit pentru a sluji la Mânăstirea Păiseni din comuna Cornu Luncii. După ridicarea noii biserici a mânăstirii , Sfântul Sinod ,văzând sârguința și devotamentul de care a dat dovadă, îl propune ca episcop pentru Eparhia Neamțului.

În ziua de "BunaVestire" pe stil vechi în anul 2022 , arhimandritul David Macovei , este întronizat episcop în Biserica Mânăstirii Slătioara de     către Înalt Preasfințitul ArhiEpiscopul și Mitropolitul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România , Demosten Ioniță  , împreună cu un sobor de 7 arhierei din Sfântul Sinod ; dintre aceștia enumerăm: PS.Episcopi Sofronie , Teodosie , Iosif , Antonie , Glicherie , Dionisie și Evloghie.

Preasfințitul Episcop David își are sediul episcopal la Mânăstirea Slătioara , sediul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România ,împreună cu Preasfințitul Episcop Glicherie Ilie ”Ieșeanul”.

Note

Nașteri în secolul al XX-lea
Episcopi români
Oameni în viață